Die 52. Rallye Katalonien war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 13. bis zum 16. Oktober 2016 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Sébastien Ogier und Co-Pilot Julien Ingrassia sicherten sich in Spanien mit dem Sieg der Rallye Katalonien den vierten Weltmeistertitel in Folge. Dies schafften bis anhin nur Tommi Mäkinen und Sébastien Loeb. Nach dem Ausfall seines Volkswagen-Teamkollegen Andreas Mikkelsen am Samstag war die Entscheidung bereits gefallen. Zwar machten ihm das Hyundai-Duo Dani Sordo und Thierry Neuville an den ersten beiden Tagen noch Konkurrenz, bevor Ogier in WP 14 die Führung übernahm. Ab diesem Zeitpunkt war den beiden Franzosen der 37. WRC-Sieg deren Karrieren nicht mehr zu nehmen. Andreas Mikkelsen rutsche von der Straße in der 12. Wertungsprüfung. Der Polo R WRC streifte dabei die Leitplanke so ungünstig, dass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach schleifend in einen Baum prallte. Der Pilot sowie der Co-Pilot Anders Jaeger konnten das zerstörte Auto unverletzt verlassen.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 65 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Katalonien: https://www.rallyracc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2016